Таллин 1983 — восьмой из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это четвертый таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил в феврале — марте 1983 г.

Как и в большинстве предыдущих турниров, в данном соревновании участвовали 16 шахматистов (9 советских и 7 иностранцев). 6 участников имели звание гроссмейстера.

Очередную победу в таллинском турнире одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль. На этот раз 1-е место с ним разделил ереванский гроссмейстер Р. А. Ваганян.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине 
1983 год в шахматах
Февраль 1983 года
Март 1983 года
Спорт в Эстонии в 1983 году